Contrast (joieria), marca que es grava en els objectes fets amb metalls preciosos com a garantia de la seva puritat
 Contrast (visió) diferència relativa en intensitat entre un punt d'una imatge i els seus voltants
 Contrast (Anoia), petit nucli de població al sud-oest del terme d'Argençola, comarca de l'Anoia
 Contrast radiològic, substància radiopaca susceptible de ser utilitzada durant un examen de rajos X o radiografia, que realça les imatges d'estructures normalment no visibles
 Contrast d'hipòtesi, metodologia d'inferència estadística per jutjar si una propietat que se suposa certa per a una població estadística és compatible amb l'observat en una mostra d'aquesta població
 Efecte contrast, augment o disminució de la percepció, cognició i el rendiment, com a resultat de l'exposició immediatament prèvia o simultània a un estímul de valor més o menys en la mateixa dimensió
 Taxa de contrast, mesura característica d'una pantalla que representa la separació màxima de lluminositat entre el color negre i el color blanc
 Torre de Contrast, torre de defensa al nucli de Contrast (Argençola, l'Anoia)